Il singolare del torneo di tennis Philippine International 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brian Fairlie che ha battuto in finale Ray Ruffels 7-5, 6-7, 7-6.

Teste di serie

 Corrado Barazzutti (secondo turno)

  Ross Case (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Philippine International 1976